EPT est un sigle pouvant désigner :

 Établissement public territorial, une structure administrative intercommunale, sous-ensemble de la Métropole du Grand Paris toutes créées en 2016, au sein de Paris et des trois départements de la petite couronne. Mais Établissement public territorial de bassin (EPTB) désigne un établissement public qui intervient dans le territoire géographique d'un bassin hydrographique de fleuves et/ou de rivières, en France ;
 European Poker Tour ;
 École polytechnique de Tunisie ;
  (en français, table de pages étendue), une fonctionnalité de virtualisation  ;
 Enhanced Positioning Technology (en français, technologie de positionnement avancée), une technologie utilisée dans les GPS pour améliorer la navigation lorsqu'aucun signal satellite n’est capté (dans un tunnel par exemple) ;
 Équivalent plein temps ou temps plein ;
 European PRIIPS Template.